Laire bezeichnet

 Laire, französische Gemeinde im Département Doubs
 Laire (Fluss), Nebenfluss der Rhône

Laire ist der Familienname von

Georges de Laire (1836–1908), französischer Chemiker